Serralunga d'Alba, commune de la province de Coni dans le Piémont en Italie
 Serralunga di Crea, commune italienne de la province d'Alexandrie dans la région Piémont en Italie